Grote koningsspreeuw
 Mindanaokoningsspreeuw
 Molukse koningsspreeuw
 Sulawesikoningsspreeuw